Questo titolo può riferirsi a:
SEAT 1200 Sport – modello di automobile prodotto dalla SEAT dal 1976 al 1979
SEAT 1430 Sport – modello di automobile prodotto dalla SEAT dal 1976 al 1979
SEAT Bocanegra – prototipo di automobile della SEAT del 2008